Огуре́ц () — род растений семейства . Включает такие известные растения, как огурец обыкновенный и дыня.

Таксономия 
По данным сайта Germplasm Resources Information Network (GRIN), насчитывается 61 вид рода Cucumis; в базе сайта The Plant List признанными числятся 52 вида.

Род включает два подрода  и . Подрод , в свою очередь, включает четыре секции , ,  и .

Список видов 
subg. Cucumis sect. Aculeatosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subg. Cucumis sect. Cucumis
 
 
 
 
 
 
  — Дыня змеевидная
  — Канталупа
 
 
 
 
subg. Cucumis sect. Cucumella
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subg. Cucumis sect. Metuliferi
 
 
subg. Humifructus
 
 

  (subg. Cucumis) =  ×  — Хопа

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Multilingual taxonomic information at the University of Melbourne 

Тыквенные